Adam Homolka (* 1979, Plzeň), un cycliste sur route tchèque
 Adam Emanuel Homolka (1796 – 1849), un luthier tchèque
 Karla Homolka (* 1970, Port Credit), une tueuse en série canadienne ; l'épouse et la complice du tueur en série Paul Bernardo
 Oskar Homolka (1898, Vienne  1978, Sussex), un acteur austro-américain
 Rabbi Walter Homolka (* 1964, Landau an der Isar), un rabbin allemand

Voir aussi 
 Gomółka, Gomułka
 Gomolka (e.g. Alfred Gomolka)

Références 

Patronyme tchèque